Eobrachychthonius är ett släkte av kvalster. Eobrachychthonius ingår i familjen Brachychthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Eobrachychthonius